Il gruppo dell'hedyphane è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'apatite.

Minerali del gruppo dell'hedyphane 
 Aiolosite
 Caracolite
 Cesanite
 Fluorphosphohedyphane
 Hedyphane
 Morelandite
 Phosphohedyphane

Hedyphane